Cojean est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alain Cojean, homme d'affaires et philanthrope français,
 Annick Cojean, journaliste française, 
 Marie-Antoinette Cojean, secrétaire du préfet Pierre-Marcel Wiltzer, qui prévint de la rafle des Enfants d'Izieu.

Société 
 Cojean, chaîne française de restauration rapide.

Patronyme français